Geronci (comes), militar romà (s. IV dC)
 Geronci (general), general romà d'origen germànic (s. V dC)
 Geronci de Devon o de Dumnònia, Geraint, llegendari rei de Dumnònia mort el 710 a mans dels anglosaxons de Wessex i sant 
 Geronci d'Hagetmau, religiós evangelitzador de les Landes al segle V i sant 
 Geronci d'Itàlica, bisbe llegendari d'Itàlica al segle I i sant 
 Geronci de Nicomèdia, bisbe de Nicomèdia i sant